Haplotrema sportella är en snäckart som först beskrevs av Gould 1846.  Haplotrema sportella ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sportella